Begues (Spanje), plaats in Spanje
 Bègues, plaats in Frankrijk